iTap steht für:
 iTap, eine Texterkennungssoftware zur erleichterten Eingabe von Texten auf Mobiltelefonen

IT-AP steht für:
 , ISO-3166-2-Code der italienischen Provinz

ITAP